Флорентийская школа живописи — известная художественная школа, созданная в итальянской Тоскане. Художники этой школы работали под влиянием реалистической стилистики, разработанной во Флоренции в XIV веке, во многом благодаря усилиям Джотто ди Бондоне. К представителям флорентийской школы относятся известные итальянские художники Филиппо Брунеллески, Донателло, Микеланджело, Фра Анжелико, Боттичелли, Липпи, Мазолино и Мазаччо.

История 
Тосканское искусство XIII века в итальянских городах Пизе и Лукке послужило основой для формирования флорентийской школы. Её основателем считают художника Джотто. Творческие находки художника не пропали даром, а получили развитие в творчестве флорентийских художников последующих веков, среди которых были Паоло Учелло, Мазаччо и сам Микеланджело Буонарроти. Представители школы реформировали как искусство Флоренции, так и самой Италии эпохи Возрождения, сделав уникальный вклад в архитектуру, инженерное дело, садово-парковое искусство, скульптуру и живопись.

Древнейшей из дошедших до нас крупной работой школы является мозаичное убранство купола Баптистерия Святого Иоанна, выполненное около 1225 года. В работе принимали участие и венецианские художники, но, несмотря на это, тосканские художники создали в мозаике выразительные, живые сцены, показывающие эмоциональное состояние героев, что шло вразрез со сложившимися византийским традициями. Коппо ди Марковальдо, ответственный за изображение центральной фигуры Христа, был самым ранним из флорентийских художников, участвовавших в работе. Объём ощущается зрителями в панно «Мадонна с младенцем», написанном для церквей Серви в Сиене и Орвието.

Аналогичные работы были выполнены в конце XIII — начале XIV века для флорентийских церквей Санта-Мария-Новелла, Санта-Тринита и Оньисанти.

В картине Дуччо (1285) Мадонна с младенцем на троне и шесть Ангелов, или Мадонна Ручеллаи, написанной для церкви Санта-Мария-Новелла (в настоящее время находится в галерее Уффици), показано развитие художественной формы и пространства.

На фреске Джотто, написанной по заказу семьи Барди, люди размещены в замкнутом пространстве и находятся в драматической экспрессии. Подобный подход в живописи был использован современником Джотто Бернардо Дадди при росписи францисканского и доминиканского костёлов и повлиял на творчество многих флорентийских художников.

Реализм изображений, разработанный ранними флорентийскими художниками, сошёл на нет в XV веке, вероятно, как следствие перенесенной итальянцами чумы. Так, в алтаре, написанном по заказу семьи Строцци (около 1354—1357 г.) для церкви Санта-Мария-Новелла художником Андреа ди Чионе, ощущается замкнутость пространства.

Изобразительное искусство Флорентийской школы характеризуется увлечением проблемами перспективы, стремлением к пластически ясному построению человеческой фигуры (картины Андреа Верроккьо, Паоло Уччелло, А. дель Кастаньо и др.), а в работах художников Б. Гоццоли, Фра Анджелико, Филиппо Липпи, Боттичелли, Пьеро ди Козимо — особая одухотворённость и интимно-лирическая созерцательность.

В архитектуре представителями Флорентийской школы был создан новый тип ренессансного палаццо, шли поиски типа храмовой постройки, отвечающей гуманистическим идеалам эпохи. В дальнейшем Флорентийская школа стала одним из главных центров искусства маньеризма.

Портрет 
Портретный жанр появлился во Флоренции позже монументального — во второй четверти XV века, а расцвет его пришёлся на последнюю треть столетия. Первые итальянские портреты были написаны на фресках. Реплики создавались для частных домов, как правило, с мемориальной целью. Наряду с мужским портретом во Флоренции появляются и женские. Портреты писались в профиль.

С середины XV века в развитии флорентийского портрета возникли новые тенденции. Пристрастие к композиции в профиль сменилось доминированием положения в три четверти. Эта композиция была излюбленной в голландских портретах.

В середине XV века нейтральный фон портретов заменяется фоном с ландшафтами, развертывается в пространстве. В последней трети XV века ведущая роль принадлежит портретам в три четверти, а вид часто расширяется до талии.

Рисунки флорентийских художников

См. также 
 Барбизонская школа
 Болонская школа живописи
 Венецианская школа живописи
 Луккано-пизанская школа живописи
 Римский классицизм XVI века
 Сиенская школа живописи
 Умбрийская школа 
 Феррарская школа живописи

Литература 
 Средневековый мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник / Е. Д. Смирнова; Л. П. Сушкевич; В. А. Федосик. — Минск: Беларусь, 1999. — 383 с.; ISBN 985-01-0151-2.
 Штегман К., Геймюллер Г. Архитектура Ренессанса в Тоскане / Пер. с нем. Т. Я. Муратовой. — В 3 вып. — М.: Изд-во Всесоюзной Академии Архитектуры, 1938, 1939, 1941.
 «Энциклопедия живописи». Изд. на рус. яз. — под ред. Н. А. Борисовской и др., М. 1997.
 Кузьмина М. Т. Мальцева Н. Л. «История зарубежного искусства», М. «Искусство», 1971.
 «Florence Art life and organization», The Oxford Companion to Western Art. Ed. Hugh Brigstocke. Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-866203-3.

Ссылки 
 

Культура Флоренции
Итальянское Возрождение
Живопись Возрождения
Живописные школы Италии